Le patronyme Depré, Depret ou Deprez désigne un endroit de provenance : « le pré », provenant lui-même du latin « pratum » .

Patronyme

Depré 
 Albert Depré (1861-1937), peintre français ;
 Marcel Depré (1919-1990), peintre officiel de la marine ;
 Pierre Depré (1945-2013), journaliste belge.

Deprez
 Céleste Deprez (1855-1940), Général de division
Charles Deprez (1918-2011), ancien député français et maire de Courbevoie ;
Denis Deprez (1966-), dessinateur belge ;
Gérard Deprez (1943-), homme politique belge francophone ;
Léonce Deprez (1927-2017), homme politique français ;
Louis Déprez (1921-1999), coureur cycliste français ;
 Louis Guillaume Marie Joseph Alfred Deprez (1879-1950), général français ;
Marcel Deprez (1843-1918), ingénieur français ;
René Deprez (1923-), historien et résistant belge ;

Voir aussi
Dupré
Desprez